Csehország
Lukavec település a Litoměřicei járásban, az Ústí nad Labem-i kerületben
Lukavec település a Pelhřimovi járásban, a Vysočina kerületben
Lukavec u Hořic falu és község a Jičíni járásban, a Hradec Králové-i kerületben
 Horvátország
Lukavec, település Ivanec községben, Varasd megyében
Lukavec, település Velika Gorica községben, Zágráb megyében
Lukavec Klanječki település Kraljevec na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében
Lukavec Posavski település Sziszek községben, Sziszek-Moslavina megyében
Lukavec Sutlanski település Dubravica községben, Zágráb megyében